Indonesië
 Nalumsari (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
 Nalumsari (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java